Бушар I Почтенный (Бушар I Старый;  или ; умер 26 января 1007) — граф Вандома с 956/967 года, граф Корбейля и Мелена с 973 года.

Биография 
Сын и наследник Бушара Ратепилата, умершего между 956 и 967 годом.

В юности воспитывался при дворе Гуго Великого, где подружился с его сыном Гуго Капетом.

Став герцогом Франции, Гуго Капет в 973 году устроил брак Бушара с Елизаветой Богатой, вдовой Эймона, графа де Корбейль. Тот таким образом становится графом Корбейля и получает в лён от герцога графство Мелен. Rак обладатель этих земель Бушар получил возможность контролировать судоходство в верхней Сене.

В 981 году Бушар вместе с другими верными Гуго Капету графами и епископами сопровождал герцога Франции в Рим на переговоры с германским королём Оттоном II. Темой переговоров была вассальная принадлежность Верхней и Нижней Лотарингии.

В 987 году, став королём, Гуго Капет пожаловал Бушару Парижское графство. Также тот вошел в регентский совет при Роберте — сыне короля (кроме него, его членами были Гуго де Дрё, Ансу II Богатый и виконт Гуго де Мёлан).

В 991 году Эд I де Блуа с помощью подкупа захватил Мелен, но был изгнан совместными действиями Бушара и короля. В том же году Бушар представлял интересы Гуго Капета на совете в Реймсе, за что был вознаграждён: король назначил его сына Рено епископом Парижа.

Всю свою жизнь Бушар Почтенный был верным сторонником Гуго Капета, а позднее — его сына.

В 1005 году, незадолго до смерти, он с согласия жены удалился на покой в монастырь Сен-Мор-де-Фоссе, передав своему сыну Рено (умер в 1016) графства Вандом и Мелен. Второй его сын, Бушар Младший (его существование признаётся не всеми историками), носивший титул графа де Корбейль и де Мелен, умер при жизни отца. Дочь Бушара I Елизавета (умерла в 999) вышла замуж за графа Анжу Фулька III Нерра.

Примечания

Литература 
 Eudes, moine de Saint-Maur. Vie de Bouchard, Comte de Melun et de Corbeil  vers 1058

Ссылки 
 Maine 

Графы Вандома
Графы Корбейля
Графы Парижские
Правители Европы X века
Правители Европы XI века